Richard Vogt (1895-1979), pilote et ingénieur aéronautique allemand ; 
 Richard Vogt (1913-1988), boxeur allemand.